geografie
 Rauma (Finland), gemeente in Finland
 Rauma (Noorwegen), gemeente in Noorwegen
 Rauma (rivier), rivier in de gelijknamige Noorse gemeente
sport
 Pallo-Iirot Rauma, voetbalclub in de gelijknamige Finse gemeente